

Astronomia 
 MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) – spettroscopio per uso astronomico presso il Very Large Telescope

Cinema 
 La settima musa (Muse) – film del 2017 diretto da Jaume Balagueró
 Muse – film del 2019 diretto da Candida Brady

Mitologia 
 Muse – divinità della mitologia e della religione greca.

Musica 
 Muse – gruppo musicale britannico
 Muse – EP del gruppo omonimo del 1998
 Muse – album di Grace Jones del 1979
 Muse – album di Nina Gerhard del 2008
 Muse – album di Valery Leontiev del 1983
 Muse – album di Candy Lo del 2000
 Muse  – album di Jolin Tsai del 2012
 Muse Records – etichetta discografica statunitense
 Musicians United for Safe Energy – gruppo musicale attivista contro l'energia nucleare

Software 
 Apache Muse – in informatica, implementazione Java degli standard WSRF, WSBN e WSDM
 MusE – sequencer MIDI/Audio per Linux
 Muse Software – editore e sviluppatore di software e videogiochi dedicati alla prima generazione di Home computer

Altro 
 Abduwali Muse – pirata e criminale somalo
 Muse – città del Myanmar
 Muse – località statunitense della Pennsylvania
 Muse – rivista di moda
 Muse – personaggio dei fumetti DC Comics
 MUSE – museo delle scienze di Trento
 Multiple sub-Nyquist sampling encoding – standard giapponese per la televisione analogica ad alta definizione
 La musa (Muse) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
 Musa

Altri progetti